Eliteserien 1999/2000 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 1999/2000, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1999/2000